Charles Alston ist der Name folgender Personen:

* Charles Alston (Botaniker) (1685–1760), schottischer Mediziner und Botaniker
 Charles Alston (Maler) (1907–1977), US-amerikanischer Maler und Grafiker